Trichomycterus (Тріхоміктерус) — рід риб з підродини Trichomycterinae родини Trichomycteridae ряду сомоподібні. Має 169 видів. Наукова назва походить від грецьких слів thrix, тобто «волосся», mykter — «ніс».

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 3 до 18 см. Голова широка, велика, сплощена зверху. Очі маленькі. Ніздрі широкі. У частини видів біля останніх є 1 пара довгих вусів, у низки видів на кінці флуоресцентні речовини. Ще 1 пара (коротенька) на нижній щелепі. Втім переважно вуси розташовані на носі цих сомів. Тулуб великий, широкий, сильно сплощений з боків. Спинний плавець довгий. Жировий плавець відсутній. Грудні плавці широкі, з короткою основою. Черевні плавці маленькі або практично відсутні. Анальний плавець помірної довжини. Хвостовий плавець широкий.

Забарвлення коричневе, бежеве, металеве з зеленуватим або синюватим відтінком. Низка видів має світлі або темні плями.

Спосіб життя 
Це бентопелагічні риби. Воліють до прісних та чистих вод. Зустрічаються переважно в гірських річках, а також у печерах. Тримаються на значних висотах — до 2300 м над рівнем моря. Активні вдень і вночі. Живляться дрібними водними безхребетними, личинками комах, рослинністю.

Розповсюдження 
Мешкають у Центральній (від Коста-Рики) та Південній Америці, окрім Патагонії. Обирають кам'янисті ділянки. Живляться дрібними ракоподібними, зокрема креветками.

Види 
 Trichomycterus aguarague
 Trichomycterus albinotatus
 Trichomycterus alternatus
 Trichomycterus alterus
 Trichomycterus anhanga
 Trichomycterus areolatus
 Trichomycterus argos
 Trichomycterus arleoi
 Trichomycterus atochae
 Trichomycterus auroguttatus
 Trichomycterus bahianus
 Trichomycterus balios
 Trichomycterus ballesterosi
 Trichomycterus banneaui
 Trichomycterus barbouri
 Trichomycterus belensis
 Trichomycterus bogotensis
 Trichomycterus bomboizanus
 Trichomycterus borellii
 Trichomycterus boylei
 Trichomycterus brachykechenos
 Trichomycterus brasiliensis
 Trichomycterus brunoi
 Trichomycterus cachiraensis
 Trichomycterus caipora
 Trichomycterus caliensis
 Trichomycterus candidus
 Trichomycterus castroi
 Trichomycterus catamarcensis
 Trichomycterus caudofasciatus
 Trichomycterus celsae
 Trichomycterus chaberti
 Trichomycterus chapmani
 Trichomycterus chiltoni
 Trichomycterus chungaraensis
 Trichomycterus claudiae
 Trichomycterus concolor
 Trichomycterus conradi
 Trichomycterus corduvensis
 Trichomycterus crassicaudatus
 Trichomycterus cubataonis
 Trichomycterus dali
 Trichomycterus davisi
 Trichomycterus diabolus
 Trichomycterus diatropoporos
 Trichomycterus dispar
 Trichomycterus dorsostriatus
 Trichomycterus duellmani
 Trichomycterus emanueli
 Trichomycterus fassli
 Trichomycterus fuliginosus
 Trichomycterus gabrieli
 Trichomycterus gasparinii
 Trichomycterus giganteus
 Trichomycterus goeldii
 Trichomycterus gorgona
 Trichomycterus guaraquessaba
 Trichomycterus guianensis
 Trichomycterus hasemani
 Trichomycterus heterodontus
 Trichomycterus hualco
 Trichomycterus igobi
 Trichomycterus iheringi
 Trichomycterus immaculatus
 Trichomycterus itacambirussu
 Trichomycterus itacarambiensis
 Trichomycterus itatiayae
 Trichomycterus jacupiranga
 Trichomycterus jequitinhonhae
 Trichomycterus johnsoni
 Trichomycterus knerii
 Trichomycterus landinga
 Trichomycterus latidens
 Trichomycterus latistriatus
 Trichomycterus laucaensis
 Trichomycterus lewi
 Trichomycterus longibarbatus
 Trichomycterus macrophthalmus
 Trichomycterus macrotrichopterus
 Trichomycterus maculosus
 Trichomycterus maldonadoi
 Trichomycterus maracaiboensis
 Trichomycterus maracaya
 Trichomycterus mariamole
 Trichomycterus mboycy
 Trichomycterus medellinensis
 Trichomycterus megantoni
 Trichomycterus meridae
 Trichomycterus migrans
 Trichomycterus mimonha
 Trichomycterus mimosensis
 Trichomycterus minus
 Trichomycterus mirissumba
 Trichomycterus mondolfi
 Trichomycterus motatanensis
 Trichomycterus naipi
 Trichomycterus nietoi
 Trichomycterus nigricans
 Trichomycterus nigroauratus
 Trichomycterus nigromaculatus
 Trichomycterus novalimensis
 Trichomycterus ocanaensis
 Trichomycterus oroyae
 Trichomycterus pantherinus
 Trichomycterus paolence
 Trichomycterus papilliferus
 Trichomycterus paquequerense
 Trichomycterus pauciradiatus
 Trichomycterus payaya
 Trichomycterus perkos
 Trichomycterus pirabitira
 Trichomycterus piratymbara
 Trichomycterus piurae
 Trichomycterus plumbeus
 Trichomycterus poikilos
 Trichomycterus potschi
 Trichomycterus pradensis
 Trichomycterus pseudosilvinichthys
 Trichomycterus punctatissimus
 Trichomycterus punctulatus
 Trichomycterus puriventris
 Trichomycterus quechuorus
 Trichomycterus ramosus
 Trichomycterus regani
 Trichomycterus reinhardti
 Trichomycterus retropinnis
 Trichomycterus riojanus
 Trichomycterus rivulatus
 Trichomycterus roigi
 Trichomycterus romeroi
 Trichomycterus rubbioli
 Trichomycterus rubiginosus
 Trichomycterus ruitoquensis
 Trichomycterus sandovali
 Trichomycterus santaeritae
 Trichomycterus santanderensis
 Trichomycterus septemradiatus
 Trichomycterus sketi
 Trichomycterus spegazzinii
 Trichomycterus spelaeus
 Trichomycterus spilosoma
 Trichomycterus stawiarski
 Trichomycterus steindachneri
 Trichomycterus stellatus
 Trichomycterus straminius
 Trichomycterus striatus
 Trichomycterus taczanowskii
 Trichomycterus taenia
 Trichomycterus taeniops
 Trichomycterus taroba
 Trichomycterus tenuis
 Trichomycterus tete
 Trichomycterus tetuanensis
 Trichomycterus therma
 Trichomycterus tiraquae
 Trichomycterus torcoromaensis
 Trichomycterus transandianus
 Trichomycterus trefauti
 Trichomycterus triguttatus
 Trichomycterus tropeiro
 Trichomycterus tupinamba
 Trichomycterus uisae
 Trichomycterus unicolor
 Trichomycterus variegatus
 Trichomycterus vermiculatus
 Trichomycterus vittatus
 Trichomycterus weyrauchi
 Trichomycterus yuska
 Trichomycterus zonatus

Джерела 
 Burgess, W.E., 1989. An atlas of freshwater and marine catfishes. A preliminary survey of the Siluriformes. T.F.H. Publications, Inc., Neptune City, New Jersey (USA). 784 p.
 Proudlove, G.S., 1997. A synopsis of the hypogean fishes of the world. p. 351—354. In Proceedings of the 12th International Congress of Speleology, La Chaux de Fonds, Switzerland. vol. 3.
 de Pínna, M.C.C. and W. Wosiacki, 2003. Trichomycteridae (pencil or parasitic catfishes). p. 270—290. In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.) Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil.

Trichomycteridae